Název Pěčín má více sídel:
 Pěčín, obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Pěčín (hrad), hrad u Pěčína
 Pěčín (Trhové Sviny), část města Trhové Sviny v okrese České Budějovice
 Malý Pěčín, část města Dačice v okrese Jindřichův Hradec
 Velký Pěčín, část města Dačice v okrese Jindřichův Hradec

Další významy:
 Vodní nádrž Pěčín – potenciální vodní nádrž na Zdobnici na LAPV

Externí odkazy